Příjmení Strádal nese více různých osobností:

 August Strádal (1860–1930) – český klavírista
 Cecilie Strádalová (1923–1994) – česká operní pěvkyně – koloraturní sopranistka
 Pavel Strádal (1898–1971) – český středoškolský profesor, popularizátor vědy, amatérský fotograf a mezi lety 1945–1959 zatímní správce a ředitel Reálného gymnázia v Hlučíně